Казимира Мартыновна Кимантайте (29 июня 1909, Куршенай, Российская империя — 21 мая 1999, Вильнюс, Литва) — литовская и советская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Народная артистка Литовской ССР (1954). Лауреат Государственной премии Литовской ССР (1957).

Первая женщина — профессиональный режиссёр Литвы.

Биография 
С 12 лет жила в Каунасе. Некоторое время изучала право в университете Витовта Великого (не окончила).
 
В 1929—1932 годах училась в театральной актёрской школе, в 1962 году окончила историко-филологический факультет Вильнюсского университета.

С 1929 года — актриса Государственного театра в Каунасе. В 1933—1934 годах участвовала в создании «Театра молодых» в Каунасе, первая её роль была в спектакле «Хижина дяди Тома». В 1934—1940 годах — актриса Вильнюсского театра драмы.

Во время Великой Отечественной войны с мужем и дочерью была эвакуирована в глубь России. В 1941—1944 годах работала на московском радио, готовила радиопередачи на литовском языке.

В 1942—1944 годах вела режиссёрскую работу в ансамбле песни и пляски Литовской ССР в Переславле-Залесском.

Член ВКП(б) с 1945 г.

В 1945—1993 годах — актриса и режиссёр Вильнюсского государственного драматического театра.

Похоронена на кладбище Расу.

Избранные театральные роли 
 Саарт («Гибель „Надежды“» Г. Гейерманса),
 Рукене («Поют петухи» Ю. Балтушиса),
 Кайкарене («Утопленница» по А. Венуолису),
 Аксюша («Лес» А. Островского) и др.

Избранные режиссёрские работы 
 «Сноха» по Жемайте (1945),
 «Усадьба Жалдокаса» Б. Даугуветиса (1948),
 «Правда кузнеца Игнотаса» А. Гудайтиса-Гузявичюса (1950),
 «Утопленница» (1956; Государственная премия Литовской ССР, 1957);
 «Кровь и пепел» по Й. Марцинкявичюсу (1961),
 «Мастер и сыновья» по П. Цвирке (1965),
 «Тревога» (1962)
 «Оратор, Маньяк, Пророк Иона» Саи (1967),
 «Одолжите слёзы» Римкявичюса (1969).

Избранная фильмография 
Играла в кино
 1947 — Марите — Яните
 1959 — Юлюс Янонис / Julius Janonis — гостья на балу у Карклюса
 1961 — Чужие / Svetimi — мать Эдвардаса
 1969 — Июнь, начало лета / Birželis, vasaros pradžia — мать Лаймы
 1978 — Маркиз и пастушка / Markizas ir piemenaitė — Гайгалене, мать Домаса
 1980 — Карьера Дичюса / Dičiaus karjera — дама (нет в титрах)
 1981 — Добро ксёндза черти ловят / Kunigo naudą velniai gaudo (короткометражный)
 1991 — Безумная Лори — соседка Тамаса
 1992 — Очищение любви / Meilės apyvoka — эпизод
 1995 — Девочка со спичками / Mergaitė su degtukais (фильм-спектакль) — нищенка

Награды 
 Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1994)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1950 и 1954)
 Орден «Знак Почёта» (1945)
 медали СССР
 Народная артистка Литовской ССР (1954)
 Государственная премия Литовской ССР (1957)

Литература 
 Кимантайте Казимира Мартыновна // Большая советская энциклопедия, 1973 — Том 12 — стр. 110
 Кимантайте Казимира Мартыновна // Театральная энциклопедия, 1964 — Том 3 — стр. 42

Примечания

Ссылки 
 Kazimiera Kymantaitė 
 ОТКЗ 

Народные артисты Литовской ССР
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Члены КПСС
Похороненные на кладбище Расу